Кимберлитовая трубка «Мир» — коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. Данное месторождение алмазов стало вторым коренным месторождением алмазов в Якутии после открытия в 1954 году первой в Советском Союзе кимберлитовой трубки «Зарница» геологами Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой, но первой начала разрабатываться трубка «Мир». Месторождение разрабатывалось вначале открытым способом, а затем по мере углубления карьера постепенно разработка перешла на подземный способ добычи алмазов. Карьер имеет глубину 735 м и диаметр 1,4 км. Добыча алмазоносной кимберлитовой руды открытым способом прекращена в июне 2001 года. С 2009 года по август 2017 года добыча руды велась только на подземном руднике «Мир», но он в данный момент затоплен из-за аварии — в результате добыча алмазов остановлена на неопределённый срок.

История открытия 
Кимберлитовая трубка была открыта 13 июня 1955 года по прогнозной карте, составленной геологом Н. В. Кинд, геологами Амакинской экспедиции Ю. И. Хабардиным, Е. Н. Елагиной и В. П. Авдеенко. Знаменитая радиограмма, переданная ими руководству экспедиции об обнаружении кимберлита, была кодированной, с отсылкой к культурному термину «трубка мира»:

Закурили трубку мира, табак отличный. Авдеенко, Елагина, Хабардин.

За открытие трубки «Мир» Ю. И. Хабардин удостоен Ленинской премии, Е. Н. Елагина была награждена почётной грамотой и дипломом «Первооткрыватель месторождения», а также стала почётным гражданином Мирного.

Геологическое строение 
Трубка «Мир» находится в Мало-Ботуобинском алмазоносном районе. Кимберлитовая трубка «Мир» представляет собой крутопадающее трубообразное тело, до глубины 300 м (отметка +30 м) — конусообразное. Площадь поперечного сечения рудного тела уменьшается с глубиной и на глубине 900 м переходит в даечное тело. Трубка сложена кимберлитовыми породами, образовавшимися в результате трёхфазного внедрения кимберлитовой магмы. Породы разных фаз мало отличаются по составу, физико-механическим свойствам и алмазоносности.

Газоносность, битуминозность и нефтеносность сильно пористых слоёв, вмещающих карбонатные породы и, в меньшей степени, кимберлиты, обусловила отнесение подземного рудника к опасным по газонефтепроявлениям. В связи с этим, проходка подземных выработок в мощных карбонатных пластах осуществляется после обуривания массива пород перед забоем выработок опережающими дегазационными скважинами.

Добыча алмазов

Разработка в карьере 

В 1957 году началась добыча алмазов открытым способом, продолжавшаяся 44 года (до июня 2001 года). Рядом с карьером образовался посёлок Мирный, ставший центром советской алмазодобывающей промышленности. Крупнейший алмаз, найденный в России, был добыт в карьере «Мир» 23 декабря 1980 года. Он весит 342,5 карата (более 68 г) и называется «XXVI съезд КПСС». В последние годы карьерные грузовики «накручивали» по спиралевидной дороге 8 км от дна до поверхности.

В ходе своей работы карьер 3 раза реконструировался, были созданы уникальная тампонажная завеса, предотвращавшая поступление агрессивных рассолов из Метегеро-Ичерского водоносного комплекса, а также система водоотлива 32250 м³ воды в сутки (около 1 млн м³ в месяц).

За годы разработки открытым (карьерным) способом из месторождения добыто алмазов, по неофициальным данным, на 17 млрд долларов США, вывезено около 350 млн м³ породы.

Разработка в руднике 
Геологическая разведка показала, что глубина залегания алмазов превышает километр, поэтому в настоящее время компания АЛРОСА, разрабатывающая месторождение, строит на месторождении подземный рудник. Для строительства подземного рудника и будущей безопасной отработки верхних подземных горизонтов дно законсервированного карьера было засыпано специальным предохранительным слоем породы. Эта «подушка», или «целик», не поддаётся разрывным давлениям, её толщина — 45 метров.

Из кимберлитовой трубки горняки планируют добывать подземным способом алмазосодержащую руду в течение 34 лет. Рудник, первая очередь которого введена в строй в 2009 году (7 марта 2002 года была начата проходка клетевого ствола рудника, в августе 2003 года — скипового), имеет проектную мощность один миллион тонн руды в год.

В 2023 году начались проектные работы по строительству самого крупного алмазодобывающего объекта в мире - нового подземного рудника «Мир-глубокий». Активная фаза строительных работ будет начата в 2024 году.

Мирнинский ГОК 

Мирнинский горно-обогатительный комбинат является старейшим предприятием компании АЛРОСА. Он находится в городе Мирный и был основан в 1957 году в связи с началом освоения месторождения кимберлитовой трубки «Мир». В настоящее время ГОК разрабатывает подземным способом коренные месторождения трубок «Мир» и «Интернациональная», а также ряд россыпных месторождений. Руда, поступающая со всех добывающих предприятий ГОКа, проходит обогащение на фабрике № 3, проектная мощность которой составляет 2 миллиона тонн руды в год.

Структура и характеристики производственных объектов

Подземный рудник «Интернациональный» 
Рудник начал работу в 1999 году и в 2002 году вышел на полную проектную мощность в 600 тысяч тонн руды в год. В 2014 году рудник добыл 3,862 миллиона карат алмазов. Открытая добыча на месторождении была завершена в 2011 году. Алмазы «Интернационального» уникальны по своим ювелирным качествам и особенно ценятся на мировом рынке. Рудник имеет самое высокое содержания алмазов в руде. С содержанием на уровне 8,09 карат на тонну его запасов достаточно для ведения добычи в течение следующих 27 лет.
Добыча на руднике «Интернациональный» ведётся с использованием механизированной слоевой системы разработки с закладкой. Отбойка руды выполняется комбайнами. Погрузочно-доставочные машины доставляют руду до рудоспусков, затем она транспортируется в вагонетках по откаточному горизонту до капитального рудоспуска, через который руда поступает в основной ствол и затем выдаётся на поверхность.

Подземный рудник «Мир» 

Рудник «Мир» стал не менее уникальным, чем работавший на месторождении до 2001 года карьер. Ввод в эксплуатацию подземного рудника начат в 2009 году. Мощность рудника «Мир» составляет 1 миллион тонн руды в год. В 2014 году рудник добыл 1,463 миллиона карат алмазов. Горные работы ведутся с использованием механизированной слоевой системы разработки с закладкой выработанного пространства. Отбойку руды осуществляют комбайны, погрузочно-доставочные машины выполняют погрузку и доставку руды от добычных участков до одного из двух рудоспусков, обеспечивающих перепуск руды на другой транспортный горизонт.

Дражный флот 
Особенностью комбината является единственный в РФ и в компании АЛРОСА дражный алмазный флот, представленный тремя драгами. Эти плавучие комплексы перемещаются по руслу реки Ирелях, поднимая с речного дна тонны алмазоносных песков, проводя их первичное обогащение.

Вода в «Мире» 

В зоне расположения трубки Мир проходит Метегеро-Ичерский водоносный горизонт, который был вскрыт ещё при отработке руды карьером. По проекту подземной отработки месторождения вся вода из карьера должна непрерывно выкачиваться и закачиваться в разломы, которые найдены геологами в земной коре. Скапливающаяся в карьере вода также подтапливает расположенный под землёй рудник.

В целях безопасности вода непрерывно выкачивается насосами из карьера. Сейчас ведутся дополнительные работы, в результате которых весь приток воды должен стать управляемым. В частности, будут запущены сооружения для перехвата воды на верхних горизонтах. Таким образом, рудник полностью будет соответствовать всем требованиям безопасности.

Интересные факты 
 23 декабря 1980 года в карьере «Мир» был добыт крупный ювелирный алмаз весом 342,5 карата, названный в 1981 году в честь предстоящего XXVI съезда КПСС.
 В марте 2002 года в карьере трубки «Интернациональная» добыт алмаз «Президент» весом 79,9 карат.
 Вопреки всеобщему представлению, карьер трубки «Мир» не является крупнейшим. Он имеет глубину 535 метров и диаметр 1,2 км, по этим параметрам он значительно уступает карьеру трубки «Удачная», который по поверхности имеет размер 1600 х 2000 метров, а в глубину — 640 метров.

Происшествия 
9 октября 2012 года на руднике «Мир» произошёл обвал. Обвалился закладочный материал площадью 20 метров. На момент аварии на руднике находилось 110 человек. В результате обвала погиб 1 человек. 109 работников шахты самостоятельно вышли на поверхность.

15 апреля 2013 года на руднике «Мир» произошёл обвал породы и один человек погиб.

4 августа 2017 года на шахте произошел прорыв воды. В шахте находились 151 человек. Оперативно были эвакуированы 142 горняка, еще одного спасли на следующий день. Поиски оставшихся в выработке восьми человек безрезультатно продолжались около трёх недель, затем были прекращены.

Рудник законсервирован — если добыча и возобновится, то не раньше чем через несколько лет.

См. также 
 Удачная (кимберлитовая трубка)
 Кимберлитовая трубка «Большая дыра»
 Город под куполом

Примечания

Литература 
 Хабардин Ю. И. Воспоминания первооткрывателя: Путь к алмазной трубке. — М.: Геоинформмарк, 1999. — 275 с.

Ссылки 

 
 
 
 

Месторождения Якутии
Месторождения алмазов России
Карьеры России
Мирный (Якутия)
Рудники России